Francja:
 Essert – gmina
 Essert-Romand – gmina

Szwajcaria:
 Essert – francuska nazwa gminy Ried bei Kerzers
 Essert-Pittet – miejscowość w gminie Chavornay, w kantonie Vaud 
 Essert-sous-Champvent – miejscowość w gminie Champvent, w kantonie Vaud